Vacances de Noël peut désigner :
 Vacances de Noël, un roman de William Somerset Maugham paru en 1939 ;
 Vacances de Noël, un film de Robert Siodmak, adapté du roman de William Somerset Maugham, sorti en 1944.

Voir également 
 Vacances scolaires de Noël, dans certains pays.

Homonymie